

Geografia 
Modica – comune italiano della provincia di Ragusa
Fiumara di Modica , anche chiamato Moticano– corso d'acqua della provincia di Ragusa
Nova Módica – comune brasiliano nello Stato del Minas Gerais

Persone 
Enzo Modica – politico italiano
Francesca Modica – cestista italiana
Giacomo Modica – calciatore italiano 
Giuseppe Modica – pittore e incisore italiano
Luciano Modica – accademico e politico italiano
Maurizio Modica – conduttore radiofonico italiano
Vincenzo Modica – ex maratoneta italiano.

Altro 
Associazione Sportiva Dilettantistica New Modica Calcio – società calcistica italiana
Cioccolato di Modica – tipologia di cioccolato
Contea di Modica – stato feudale esistito in Sicilia dal XIII al XIX secolo
Distretto di Modica – circoscrizione amministrativa di primo livello del Regno di Sicilia 
Modica de Mohac – famiglia nobile siciliana
Pietra di Modica – roccia calcarea